Гаврилов Посад — железнодорожная станция однопутной неэлектрифицированной линии Бельково-Иваново Ярославского региона Северной железной дороги, расположена в одноименном городе Гаврилово-Посадского района Ивановской области. Железнодорожные "ворота" города. 

Железнодорожная станция имеет одну боковую низкую прямую платформу. Есть здание вокзала, зал ожидания, железнодорожные кассы работают с 5:10 до 9:00 и с 13:00 до 15:00, кроме четверга и пятницы; доступны услуги получения электронного билета и возврата билета.

Коммерческие операции, выполняемые по станции 
На станции производятся следующие операции: прием и выдача повагонных отправок грузов, допускаемых к хранению на открытых площадках станций; прием и выдача мелких отправок грузов, требующих хранения в крытых складах станций; прием и выдача грузов повагонными и мелкими отправками, загружаемых целыми вагонами, только на подъездных путях и местах необщего пользования; прием и выдача повагонных отправок грузов, требующих хранения в крытых складах станций; продажа билетов на все пассажирские поезда. Прием и выдача багажа не производятся.

Дальнее сообщение 
На станции ежедневно останавливаются пассажирские поезда №661/662 Кинешма-Иваново-Москва (имеют продолжительную стоянку), в праздничные и летние дни назначаются проходящие через станцию дополнительные поезда.

Пригородное сообщение 
На платформе имеет остановку пригородные поезда на тепловозной тяге Иваново — Александров (по состоянию на май 2019 года — 1 пара поездов в сутки ежедневно), и поезда на тепловозной тяге Юрьев-Польский - Иваново (1 пара поездов в сутки, утром на Иваново, вечером из Иваново). Время движения от станции Александров составляет 2 час 36 минут по отдельным летним дням в расписании - 3 часа 12 минут, до Александрова - 2 часа 33 минута, от станции Иваново - от 1 часа 30 минут до 2 часов 33 минут, до станции Иваново - от 1 часа 28 минут до 1 часа 40 минут (в зависимости от поезда и дня расписания).

Примечания

Ссылки
 Паспорт железнодорожной станции Гаврилов Посад на railwayz.info
 Станция Гаврилов Посад на Яндекс.Картах
 Пригородные поезда по станции Гаврилов Посад

Станции Ярославского региона Северной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Гаврилово-Посадского района